Борис Савович (; род. , Требине, СФРЮ) — сербский и черногорский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Савович является воспитанником школы «Хемофарм» и выступал за клуб с 2004 по 2009 годы.

В сентябре 2009 года подписал 1-летний контракт с черногорской «Будучностью», набирая в среднем по 6,1 очка и 4,3 подбора в матчах Адриатической лиги.

В сентябре 2010 года Савович вернулся в «Хемофарм», подписав контракт по схеме «1+1». В январе 2012 года все игроки «Хемофарма» получили право покинуть команду в связи с тяжёлым финансовым положением сербского клуба. Сотрудничество с «Хемофармом» также прекратил главный спонсор команды. Свою карьеру Борис продолжил в «Галатасарае».

В июле 2012 года Савович подписал 2-летний контракт с «Црвена звездой», но покинул белградский клуб после первого сезона. В матчах Адриатической лиги Борис набирал 12,2 очка и 8,2 подбора в среднем за игру.

Сезон 2013/2014 Савович провёл в «Баварии», набирая в среднем 7,2 очка и 4,0 подбора за игру.

В июле 2014 года продолжил карьеру в Германии перейдя в «Ратиофарм», но в феврале вернулся в «Будучност».

Сезон 2015/2016 Савович начинал в «Тюрк Телеком», но в декабре перешёл в «Мега Лекс». Меньше чем через месяц Борис покинул сербский клуб и в январе 2016 года стал игроком «Рейер Венеция».

В июле 2016 года Савович вновь вернулся в «Будучност», подписав 1-летний контракт.

Сезон 2018/2019 Савович начинал в «Зелёна-Гуре». В 7 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 13,3 очка, 5,9 подбора, 1,3 передачи, 0,9 перехвата. В 9 встречах чемпионата Польши средняя статистика составила 14,9 очка, 5,3 подбора и 1,7 передачи.

В декабре 2018 года перешёл в «Автодор», сыграв 18 игр со средними показателями в 13,8 очков, 4,1 подбора и 1,6 передачи.

В сезоне 2019/2020 Савович выступал за «Коян Орион Орионс» в составе которого провел 31 матч, набирая в среднем 15,3 очка, 5,9 подбора, 2,1 передачи и 0,2 перехвата.

В марте 2020 Савович стал игроком «Пармы»,но из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ Борис не успел провести ни одного матча в составе пермской команды.

В июне 2020 года Савович подписал новый 1-летний контракт с «Пармой». В 20 матчах Единой лиги ВТБ Борис набирал 10,3 очка и 3,6 подбора.

В сентября 2021 года Савович перешёл в «Енисей». За 4 дня до начала сезона 2021/2022 у Бориса возникли проблемы со здоровьем во время тренировочного сбора в Хорватии, из-за которых он не смог присоединиться к команде и пропускал тренировки. В октябре «Енисей» расторг с Савовичем контракт.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Адриатической лиги: 2004/2005
  Чемпион Германии: 2013/2014
  Чемпион Черногории (3): 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2012/2013
  Обладатель Кубка Черногории (3): 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017

Сборная Черногории 
  Победитель чемпионата Европы в дивизионе В (до 20 лет): 2007

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Вршац»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Рейер Венеция»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Коян Орион Орионс»
Игроки БК «Парма»